
Molekulska formula -{C18H21NO3}- se može odnositi na:

 Metopon
 Kodein
 Eritravin
 Heterokodein
 Hidrokodon